Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Monterrey Afirme 2015 der Damen. Insgesamt nahmen vom 28. Februar bis 2. März 2015 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Monterrey